Тамијава има више значења:

 Општина Тамијава (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тамијава (Тамијава, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику